Vesna Fabjan (ur. 13 marca 1985 w Kranju) – słoweńska biegaczka narciarska, specjalistka sprintu, medalistka olimpijska, medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Turynie, gdzie w biegu indywidualnym była czterdziesta, a w sprincie drużynowym razem z Mają Benedičič zajęła 14. miejsce. Uczestniczka mistrzostw świata w Oberstdorfie, mistrzostw w Sapporo i mistrzostw w Libercu. Najwyżej podczas mistrzostw świata uplasowała się na 9. miejscu podczas biegu drużynowego oraz na 17. miejscu podczas biegu indywidualnego. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2009/2010, kiedy to zajęła 21. miejsce w klasyfikacji generalnej. Mistrzyni uniwersjady z Innsbrucka.

W czerwcu 2020 roku ogłosiła zakończenie kariery zawodniczej.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Słoweńscy biegacze narciarscy
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Kranju